Die schwarze Dahlie steht für:

 Die schwarze Dahlie (Roman), Roman von James Ellroy (1987)
 The Black Dahlia, Nickname des US-amerikanisches Mordopfers Elizabeth Short (1924–1947)
 Die schwarze Dahlie, Alternativtitel eines internationalen Spielfilms von Brian De Palma (2006), siehe The Black Dahlia